Sibu Sire peut désigner :
 Sibu Sire (woreda), un des 180 woredas de la région Oromia en Éthiopie
 Circonscription de Sibu Sire en Éthiopie.